Niemcy:
 Eggenthal – dzielnica gminy Lupburg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Eggenthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Eggenthal – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu

Zobacz też:
 Eggental